AROS steht für:

 AROS Research Operating System, ein freies Betriebssystem, siehe AROS (Betriebssystem)
 Akusmatisches Raum-Orchestrierungs-System, ein Mehrkanal-Tonsystem

Aros steht für:
 Alt- und urnordisch für Flussmündung, enthalten in den alten Ortsnamen von:
 Aarhus
 Uppsala
 Västerås
 Trondheim
 Åhus
 Alfred Rosenthal (1888–1942), deutscher Filmjournalist und Filmlobbyist

ARoS steht für:
 ARoS Aarhus Kunstmuseum, ein Kunstmuseum in Århus, Dänemark

Siehe auch:
 Arros

 
AROS